E.Gross se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 
 Elvira Angela Gross